Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 33 dans le monde.

 Route fédérale 33 en Allemagne
 Route 33 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 33 en Ontario, Canada
 U.S. Route 33 aux États-Unis 
  dans certains départements, en France
 Route 33 en Islande
 Route européenne 33 en Italie
 Route magistrale 33 en Serbie
  dans certains pays

Voir aussi